est la formule brute de plusieurs isomères. 

 Alcane
 tétraédrane ou tricyclo[1.1.0.02,4]butane, numéro CAS 

 Alcène
 1,2,3-butatriène, numéro CAS 
 méthylènecyclopropène, numéro CAS 
 1-méthylcyclopropa-1,2-diène, numéro CAS 
 cyclobuta-1,3-diène-1,3 ou [4]annulène, numéro CAS 
 cyclobuta-1,2-diène, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.0]but-12-ène, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.0]but-13-ène, numéro CAS 

 Alcyne
 but-1-én-3-yne ou vinylacétylène, numéro CAS 
 3-méthylcyclopropyne, numéro CAS 
 cyclobutyne, numéro CAS 

 Carbène
 cyclopropyl-méthylidène, numéro CAS 
 buta-1,2-dién-1-ylidène, CAS 
 buta-1,3-dién-1-ylidène, CAS

Notes et références

Voir aussi 

, ,  ------------------------------------------ , , C3H8
, , ,  ---------------------------- , , , 
, , , ,  -------------- C5H4, , , ,